

Codici 
 oos – codice ISO 639-3 della lingua osseta antica

Geografia 
 Oos – fiume della Germania

Altri progetti